Дочь полка — многозначное словосочетание:

 Дочь полка (фр. La fille du régiment; итал. La figlia del reggimento) — комическая опера Гаэтано Доницетти, 1840 год.
 Дочь полка (англ. The Daughter of the Regiment) — рассказ Редьярда Киплинга.

См. также 
 Дочь Кексгольмского полка
 Сын полка
  — героиня Канады, участница Англо-американской войны 1812 года

Примечания 

Дети в войнах
Военная служба
Женщины в войнах